El término Alzira puede hacer referencia a:
 Alzira, ópera compuesta por Giuseppe Verdi.
 Alcira, localidad y municipio de la Comunidad Valenciana (España), cuyo nombre oficial y en valenciano es Alzira.
 Unión Deportiva Alzira, club de fútbol español con sede en Alcira.
 Alzira, nombre oficial de la estación ferroviaria de Alcira, situada en el municipio de su mismo nombre.
 BM Alzira Avidesa, antiguo club de balonmano con sede en Alcira.